Хитрук — фамилия. Известные носители:

 Хитрук, Фёдор Савельевич (1917—2012) — советский режиссёр-мультипликатор.
 Хитрук, Андрей Фёдорович (1944—2019) — советский музыковед и педагог.
 Хитрук, Анастасия Андреевна (род. 1975) — американская скрипачка.